Берг-коллегия — многозначный термин:
 Берг-коллегия — орган по руководству горнорудной промышленностью в России.
 Берг-коллегия — центральное государственное учреждение в Швеции в XVII—XIX веках.